Supola Zoltán (1970–) magyar szertornász
Supola Zoltán (1988–) magyar kosárlabdázó